Rathaus Falkenstein steht für:
 Rathaus Falkenstein/Vogtl.
 Altes Rathaus Falkenstein im Taunus
 Rathaus Falkenstein (Oberpfalz)